Harald III de Danemark (1041 - 1080) était le roi du Danemark de 1076 à 1080.
 Harald III de Norvège (1015 - 1066) était le roi de Norvège de 1046 à 1066.

Homonymie